Julia Görges era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Biarritz 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Pauline Parmentier che ha battuto in finale Patricia Mayr-Achleitner 1–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Pauline Parmentier (campionessa)
  Chan Yung-jan (primo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (finale)
  Carla Suárez Navarro (semifinali)

 Maria Elena Camerin (secondo turno)
 Edina Gallovits-Hall (quarti di finale)
 Renata Voráčová (primo turno)
 Iryna Brémond (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ de Biarritz 2011